Фредерик Кьюни (; Фред Кьюни; родился 14 ноября 1944 в Нью-Хейвен, штат Коннектикут, США) — американский специалист по гуманитарным операциям. Он участвовал в таких операциях в разных странах мира с 1969 г. до своего исчезновения во время войны в Чечне в 1995 г.

Биография 
В 1952 году Кьюни вместе со всей семьёй переехал в Техас. Он увлекался авиацией и хотел стать лётчиком-истребителем. В университете он изучал инженерное дело, специализировавшись на проблемах развивающихся стран и планировании городов. Он пытался поступить в военное училище, но не сдал экзамен по иностранному языку.

Кьюни работал как инженер в строительстве, но затем решил заняться другим — гуманитарными операциями. В 1969 году он участвовал в поставках гуманитарной помощи в голодающую нигерийскую провинцию Биафра в условиях вооружённого конфликта.

В 1971 году Кьюни основал компанию Intertect Relief and Reconstruction Corp. Он также основал Центр изучения обществ в состоянии кризиса (Center for the Study of Societies in Crisis). Сегодня он носит имя Кьюни. Кьюни занимался гуманитарной помощью в Гватемале, Эфиопии, Ираке (Иракский Курдистан), Сомали и Боснии. В начале 1990-х годов он тесно сотрудничал с институтом Джорджа Сороса «Открытое общество» и сыграл большую роль в создании . В частности, во время Боснийской войны на деньги Фонда Сороса Кьюни смонтировал в осажденном Сараево временный водопровод, чтобы обеспечить жителей города водой.

В апреле 1995 года Кьюни вместе с двумя российскими врачами-сотрудниками Российского общества Красного Креста и переводчиком занимался организацией гуманитарной помощи в условиях войны в Чечне. Кьюни пытался договориться о перемирии, когда он пропал без вести. Имеются основания полагать, что Кьюни и его российские соратники были захвачены чеченскими боевиками и расстреляны по приказу Резвана Элбиева, одного из руководителей контрразведки Джохара Дудаева, поскольку их приняли за российских агентов. Есть версия, что это стало результатом провокации российских спецслужб, которые таким образом расправились с Кьюни руками чеченцев. Тела Кьюни и его спутников так и не были найдены.

6 декабря 2000 года президент США Билл Клинтон вручил семье Фреда Кьюни, официально до сих пор считающегося пропавшим без вести, премию Элеоноры Рузвельт, ежегодно присуждаемую за выдающуюся деятельность в области защиты прав человека.

См. также 
 Убийство сотрудников Красного Креста в Чечне

Примечания

Ссылки 
 Е.Крутиков. Последний авантюрист Америки
 Шамсудин Мамаев. Не сотвори себе мира. Автор новой миротворческой идеологии стал отцом гуманитарных войн. «Коммерсант», № 67, 1999
 Шамсудин Мамаев. ОДНОПОЛЯРНОСТЬ АТАКУЕТ «Апология», № 4, 2005
 Шамсудин Мамаев. Инерция интервенции. «Эксперт», № 30, 2004 г.
 УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ГЕРОИ. Если бы Ичкерия победила Россию, то у власти в ней были бы те же люди, что и сейчас, «Новая Газета», № 47, 2006 г.

Пропавшие без вести во время Первой чеченской войны
Стипендиаты Мак-Артура
Участники гуманитарных операций